

Astronomia 
 Cratere Peko – cratere sulla superficie di Cerere

Mitologia 
 Peko – dio delle colture e specialmente dell'orzo e della birra nella mitologia nordica

Persone 
 Domata Peko – ex giocatore statunitense di football americano
 Ivan Peko – calciatore bosniaco

Altro 
 Parco nazionale del Monte Péko – parco nazionale in Costa d'Avorio